Список ультра-піків Тибету і Східної Азії — це список всіх 113-ти «ультра-піків» Тибету, Східної Азії та сусідніх районів Бірми та Індії, включаючи Південну Індію та Шрі-Ланку з відносною висотою () 1500 м і більше.

Список включає доволі високі вершини з максимальними абсолютними висотами до 6000-7500 м. У список входить 5-ть вершини, які належать до 125-ти найвищих «ультра-піків» світу.

Гори Куньлунь та північно-східне тибетське плато

Західний Тибет та сусідні райони

Південно-східний Тибет та сусідні райони

Юньнань

Дасюйшань у Сичуань

Гори Циньлин та північний схід Китаю

Південно-Східний Китай

Тайвань

Південна Індія та Шрі-Ланка 
,

Примітка. HP — найвищий «ультра-пік» гір, гірського масиву чи гірського хребта, зазвичай без офіційної назви.

Примітки

External links 
List of Ultras in Tibet. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 05-12-2017
List of Ultras in Sinkiang. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 05-12-2017
List of Ultras in Sichuan and Yunnan. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 05-12-2017
List of Ultras in Central and Eastern China, Taiwan and Korea. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 05-12-2017
List of Ultras in Southern Indian Subcontinentl. Ultra-Prominences Peaklist.org  Процитовано 05-12-2017

 
Тибет
Ультра-піки
Ультра-піки
Ультра-піки